een (rond) onderdeel van een object, bedoeld als handgreep, bijvoorbeeld een deurknop
 Mastkloot, een versiering aan het uiteinde van een vlaggenmast
 Schakelaar
 Knop (plant), een groeibeginsel van een stengel, blad of bloem
 De knop, een toneelstuk van de Nederlandse schrijver Harry Mulisch

Personen:
 Hans Knop, een Belgisch bestuurder
 Wilhelm Knop (1817-1891), een Duits landbouwscheikundige